Als Europameisterschaft 2023 oder EM 2023 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2023 stattfinden sollen:

 American-Football-Europameisterschaft 2023
 Basketball-Europameisterschaft der Damen 2023
 Biathlon-Europameisterschaften 2023
 Biathlon-Junioreneuropameisterschaften 2023
 Bob- und Skeleton-Europameisterschaften 2023
 Dreiband-Europameisterschaft 2023
 Dreiband-Europameisterschaft für Nationalmannschaften 2023
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2023
 EBSA-U16-Snookereuropameisterschaft 2023
 EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2023
 Einband-Europameisterschaft 2023
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2023
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2023
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 2023
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 2023
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 2023
 Karambolage-Europameisterschaft 2023
 Karambolage-Europameisterschaften 2023
 Leichtathletik-U20-Europameisterschaften 2023
 Rennrodel-Europameisterschaften 2023
 Ruder-Europameisterschaften 2023
 Turn-Europameisterschaften 2023
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2023

!
2023